Kronjuveler kan avse:

 Böhmiska kronjuvelerna
 Danska kungahusets smycken
 Skottlands kronjuveler
 Storbritanniens kronjuveler
 Svenska kungahusets smycken

Se även
 Kronjuvelerna – en svensk dramafilm från 2011
 Riksregalier